Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1971-1972.

Le championnat se dispute en 3 séries provinciales. Les  de chaque série disputent un tour final avec 1 match à domicile et 1 match à l'extérieur.

Le vainqueur de ce premier championnat est l'Astrio Begijnendijk.

Série A

Série B

Série C

Tour final 

 St-Nicolas FC Liège - Astrio Begijnendijk : 0 – 1
 Astrio Begijnendijk - Gosselies Sport: 5 – 0
 Gosselies Sport - St-Nicolas FC Liège : 0 – 3

Classement 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme